Camerata peut faire référence à :

Toponyme 
 Camerata Cornello, commune italienne.
 Camerata Nuova, commune italienne.
 Camerata Picena, commune italienne.

Patronyme 
 Giuseppe Camerata (1676-1762), peintre italien.
 Giuseppe Camerata (1718-1793), peintre, graveur et enlumineur italien.

Musique 
 Camerata de Berne, un orchestre suisse.
 Boston Camerata, un ensemble de musique ancienne fondé à Boston.
 European Camerata, un orchestre de chambre à cordes.
 Geneva Camerata, un ensemble orchestral suisse.
 Camerata fiorentina, un groupe florentin de la Renaissance. 
 Camerata de Lausanne, un orchestre suisse.
 Camerata de Salzbourg, un orchestre de chambre autrichien.
 Camerata Trajectina, un ensemble néerlandais de musique ancienne.